Chamilo est un logiciel open source (sous licence GNU/GPL v3 ou supérieure) de gestion de l'apprentissage et du contenu d'apprentissage, dont l'objectif est d'améliorer l'accès global à l'éducation et au savoir. Il est soutenu par l'Association Chamilo, dont les objectifs incluent la promotion du logiciel, le maintien d'un canal de communication clair et la construction d'un réseau de fournisseurs de services et de contributeurs au logiciel.

Histoire
Le projet Chamilo fut lancé officiellement le  par une partie considérable de la communauté active du logiciel Dokeos (également en GNU/GPL), qui fit suite à un mécontentement grandissant par rapport aux processus de communication au sein de la communauté de Dokeos et à une série de choix qui eurent pour conséquence un sentiment d'insécurité de la communauté par rapport à la liberté des futurs développements. Chamilo peut donc être considéré comme un fork de Dokeos (au moins pour ses versions 1.8). La réaction au fork fut immédiate, avec plus de 500 utilisateurs actifs dans les forums de Chamilo dans la quinzaine suivant l'annonce et plus de contributions collectées en un mois qu'au cours de toute l'année précédente.

Les origines du code de Chamilo remontent à l'an 2000, avec le lancement du projet Claroline, qui fut forké en 2004 pour lancer le projet Dokeos. En 2010, c'est Chamilo qui a pris le rôle de dernier fork avec sa version 1.8.6.2.

Étymologie 

Le nom « chamilo » vient d'une dérivation lexicale du terme anglais  (« caméléon »), et de la disponibilité de cette variante de noms de domaines (DNS) pour la plupart des extensions génériques (ce qui devenait légèrement compliqué en 2009, époque de préparation du lancement du projet).

Versions 

Chamilo LMS utilise des noms de villes ou communes (généralement petites) avec une symbolique particulière qui reflète les caractéristiques de la version en question. Afin qu'une ville puisse être utilisée pour qualifier une version, il faut qu'elle ait été antérieurement visitée par l'un des développeurs ou contributeurs actifs de Chamilo pour cette version, ce qui explique la nature européenne et latine des villes choisies, comme Valparaiso (Chili), La Molina (Pérou), Vogüé (France), etc. Il s'agit d'une marque de respect pour un contributeur de pouvoir choisir un nom de version, en forme de dédicace.

 La version 1.8.8.4 de Chamilo LMS fut publiée en , enregistrant à l'époque plus de  dans le monde.
 La version 1.9.0 de Chamilo LMS fut publiée en , enregistrant à l'époque plus de .
 La version 1.10.0 de Chamilo LMS fut publiée en 2015, enregistrant à l'époque plus de 9 millions d'utilisateurs.
 La version 1.11.0 de Chamilo LMS fut publiée en 2016, enregistrant à l'époque plus de 13 millions d'utilisateurs.
 La version 1.11.12 de Chamilo LMS fut publiée en 2020, enregistrant à l'époque plus de 27 millions d'utilisateurs.

Chamilo LMS et LCMS Connect

Par suite d'une appellation maladroite en début de projet, un nouveau projet de logiciel, plus expérimental et une réécriture complète du code de l'application, fut lancé sous le nom de Chamilo 2, ce qui a entraîné pour beaucoup une certaine confusion quant à ce qui pouvait être considéré comme la « dernière version ».
À partir de 2012, à la suite d'une décision conjointe majoritaire de l'ensemble des parties impliquées dans le développement, l'association Chamilo promeut clairement deux logiciels distincts en son sein: Chamilo LMS (qui suit pour l'instant sa numérotation dans les 1.*), dont l'objectif principal est de proposer une suite éducative technologique simple d'utilisation, et Chamilo LCMS Connect (antérieure « branche » 2.0), dont la vision est de proposer un outil incluant les dernières technologies, et de rester à la pointe du progrès (légèrement au détriment d'un objectif de simplicité d'utilisation).

Fin 2015, l'association décide de mettre un terme à son implication dans le projet Chamilo LCMS, celui-ci n'ayant pas atteint les objectifs prévus de diffusion, de documentation et de simplification de son interface. Le projet Chamilo LCMS entre en période de transition, étant rebaptisé comme projet de R&D.

Particularités

Le projet Chamilo LMS est une suite éducative simple d'utilisation, pour tous les publics (autant publics que privés, autant personnels que méga-corporate), ce qui se traduit par une interface conviviale (simple et colorée) qui peut être redéfinie par ses utilisateurs selon leurs besoins.

L'Association Chamilo et ses membres poursuivent l'objectif de développer des outils permettant de pallier les défauts logistiques actuels de l'éducation dans le monde, et les statuts de l'association soulignent cette particularité, qui rend le projet Chamilo particulièrement orienté vers la libre éducation et l'accès à l'éducation pour tous.

Tendances géographiques

Probablement dû à la présence et la forte activité de promotion de l'un de ses fondateurs les plus actifs au Pérou entre 2010 et 2020, le projet Chamilo s'est d'abord développé fortement en Amérique latine, où il a remporté un franc succès, dépassant largement, en l'espace de deux ans, la réputation que Dokeos s'y était forgée, et s'approchant fortement du niveau de popularité de Moodle, se développant ainsi dans un marché en plein boom économique.

Annexes

Articles connexes 
 Autres L(C)MS 
 Moodle
 Sakai
 Dokeos
 Claroline
 Blackboard
Canvas

Lien externe 
 Activité du projet Chamilo sur OpenHub.net

Notes et références 

Système de gestion de contenu
Logiciel libre sous licence GPL